Валмієрський район () — район Латвії. Межує з Валкським, Цесіським, Лімбазьким районами Латвії та Естонією.

Адміністративний центр району — місто Валмієра.

Площа району — 2 373 км².